Племенно́й заво́д может означать:
 Ачинский (племенной завод) - в пос. Ключи Ачинского района Красноярского края России.
 Бугры (племенной завод) - Всеволожский район Ленинградской области.
 Восточно-Сибирский (племенной завод) по разведению свиней, Сибагро.
 Племенной завод "Гибридный" по разведению свиней СВ-Поволжского в Тольятти.
 Горшиха (племенной завод) (колхоз-племзавод) в селе Медягино Ярославского района Ярославской области.
 Ирмень (племенной завод) (ранее — «Большевик») — агропромышленный комплекс в селе Верх-Ирмень Новосибирской области.
 Кирова (племенной завод) - Токмакский район Запорожской области.
 Коммунарка (племенной завод) Ленинского района Московской области.
 Комсомолец (племенной завод) Чернышевского района Читинской области.
 Константиново (племенной завод) - посёлок государственного племенного завода «Константиново», Домодедовский округ Московской области.
 Максима Горького (племенной завод) (баш. Максим Горький исемендәге токомсолоҡ заводының Үҙәк усадьбаһы) - село Центральной усадьбы племзавода имени Максима Горького, Белебеевский район, Башкирия.
 Россия (племенной завод) - Челябинская область.
 Самарский племенной центр в Самаре.
 Семёновский (племенной завод) Медведевского района республики Марий Эл.
 Сергиевский (племенной завод) в Сергиевское сельское поселение (Орловская область), Ливенский район.
 Спутник (племенной завод) ("Спутник-Агро") по разведению абердин-ангусской породы в Ленинградской области.
 Таёжный (племенной завод) - Красноярский край, Атаманово (Красноярский край).
 Терский племенной конный завод № 169 — конный завод в посёлке Новотерский Ставропольского края.
 Червоный велетень (племенной завод) в посёлке Первомайское (Змиевской район) Харьковской области.

См. также 
 Племенной завод 
 Конный завод